Revenga de Campos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Revenga de Campos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Revenga de Campos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar